István Kozma – ex calciatore ungherese
 István Kozma – lottatore ungherese